Por Crestview pode estar à procura de:
 Crestview (Flórida)
 Crestview (Kentucky)
 Antelope Valley-Crestview

Ver também
 Crestview Hills

Desambiguações de topônimos